Баница може да се отнася за:
 баница, тестено ястие;

 България
 Баница, село в област Враца;

 Северна Македония
 Баница, село в община Чашка;
 Баница, село в община Струмица;
 Горна Баница, село в община Гостивар;
 Долна Баница, село в община Гостивар;

 Гърция
 Баница, на гръцки Кариес, бивше село в Сярско;
 Баница, на гръцки Веви, село в дем Лерин;
 Баница, бивше село в Костурско;
 Баница, на гръцки Символи, село в дем Амфиполи;
 Горна Баница, на гръцки Ано Символи, село в дем Амфиполи;
 Ано Коми, до 1927 година Ано Ваница, село в дем Кожани;
 Като Коми, до 1927 година Като Ваница, село в дем Кожани;
 Баница, до 1928 година Баница, бивше село в дем Доксат;

 Румъния
 Баница, село в Окръг Хунедоара, Румъния;
 Баница, река в Румъния (на румънски: Râul Bănița), приток на Жул де Ест (Râul Jiul de Est)

 Сърбия
 Баница, квартал на Белград, Сърбия;
 Баница, концентрационен лагер край белградската Баница, Сърбия, съществувал през Втората световна война;
 Баница, село в община Чачак, Сърбия;
 Баница, сръбски филм от 1984 г.;

 Косово
 Баница, село в община Вучитрън, Косово;
 Баница, село в община Исток, Косово;
 Баница, село в община Качаник, Косово;

 Босна и Херцеговина
 Баница, село в община Биелина, Република Сръбска, Босна и Херцеговина;